Greta Garbo  (1905–1990) svéd színésznő
 garbó, a Greta Garbóról elnevezett, jellegzetes gallérú pulóver
 Garbo (1912–1988) Juan Pujol García kettős ügynök angol fedőneve